Алло́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 120 км на схід від Нанта, 50 км на південний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1153 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 2993,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт міста Аллонн 
 Аллонн на сайті французького Національного інституту географії
 Аллонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аллонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара